Сербская автономная область (САО) (, , ) — название для сербских автономных территориальных общин в СР Хорватия и СР Босния и Герцеговина в процессе распада Югославии. За основанием САО стояла сербская демократическая партия в СР Хорватия и в СР Босния и Герцеговина.

Хорватия 

В СР Хорватия созданы 3 сербские автономные области:

 САО Краина (ранее — САО Книнская Краина) 
 САО Западная Славония
 САО Восточная Славония, Баранья и Западный Срем

В конце 1991 года все САО Хорватии объединились в Республику Сербскую Краину.

Босния и Герцеговина 
Так же, как в Хорватской СР, в 1991 годы в СР Босния и Герцеговина были сформированы сербские автономные области, а именно:

 САО Босанская Краина
 САО Романия

Примечания